Battermann ist der Familienname von

 Florian Battermann (* 1973), deutscher Regisseur, Schauspieler, Intendant, Stückeschreiber und Theatermacher
 Hans Battermann (1860–1922), deutscher Astronom
 Heinrich Battermann (1803–1874), deutscher Fuhr- und Bestattungsunternehmer
 Heinrich Gustav Konrad Battermann (1816–1882), deutscher Kommunalpolitiker, MdL Kurhessen